4-я олимпиада по шахматам состоялась в Праге с 11 по 26 июля 1931 года при участии 19 стран. Было сыграно 684 партии.

Несмотря на кризис 1929 года, из-за которого уменьшилось количество проводимых турниров, организаторам удалось привлечь к участию большее число команд, нежели на прошлых играх.

На конгрессе ФИДЕ в Гамбурге (1930) впервые было два кандидата на место проведения следующей олимпиады: Венгрия и Чехословакия. Венгры подкрепляли свою заявку тем, что они являются двукратными победителями олимпиад. Чехословацкий сделал акцент на том, что в следующем году шахматному союзу его страны исполняется 50 лет. Конгресс решил в пользу второго кандидата.

Подготовка к турниру была ещё больше, чем до этого. Для игры был выбран большой зал известного пражского кафе «У Новака», который вмещал около 800 зрителей.

Составы стран были ещё сильнее чем год назад. Команду Франции вновь возглавлял А. А. Алехин, Германии — Е. Д. Боголюбов (единственное выступление на олимпиадах). За команду Австрии на первых досках выступали Э. Грюнфельд и Р. Шпильман. В составах других команд также было много известных шахматистов.

Из-за трудного регламента, от которого особенно страдали возрастные шахматисты, было сложно отдать предпочтение какой-либо команде. За первый приз боролось сразу 8 команд. После каждого тура менялся лидер. Вначале вперед вырвались поляки, потом — американцы. После шестого тура вперёд вышли англичане, через день их сменили поляки. После девятого тура возглавлять таблицу стала команда Латвии.

Особенно напряжённым был финиш. Первой из борьбы за первое место выбыла команда Латвии, затем сбавила темп сборная Германии. Воспользовавшись неудачами конкурентов, американцы вышли вперёд. Их преследовали команды Австрии, Польши, Чехословакии и Югославии. В предпоследнем туре все эти команды одержали победы и очень плотно стояли одна за другой: США — 46, Польша — 45, Югославия — 44½, Чехословакия — 44, Австрия — 43½.

В финальном туре встретились два основных конкурента: команды США и Польши. Полякам нужно было выиграть матч, чтобы завоевать 1-е место. Для выявления победителя не хватило одного дня. После 5 часов игры команды ушли на отдых при счете 1½ : ½ в пользу поляков: А. К. Рубинштейн победил И. Кэждена, а С. Г. Тартаковер сыграл вничью с Ф. Маршаллом. В отложенных партиях преимущество было также на стороне польских шахматистов. Положение в партии И. Горовиц — Д. Пшепюрка расценивалось как равное, а К. Макарчик имел небольшое преимущество на четвёртой доске против Г. Стейнера. Но удача была на стороне американских шахматистов. Во время доигрывания Пшепюрка сделал несколько ошибок и проиграл, а Макарчик не смог довести свою партию до победы. Таким образом, поединок закончился вничью, и сборная США впервые завоевала кубок Гамильтона-Рассела.

Чехословацкой команде, чтобы занять призовое место, нужно было победить опытную команду Австрии, причем при поражении хозяева могли откатиться далеко вниз. К перерыву сборная Чехословакии вела со счётом 2 : 1. После ничьей в матче США — Польша хозяева могли завоевать даже серебряные медали (за счет большего количества выигранных матчей по сравнению с польской сборной). Для этого в последней оставшейся партии К. Опоченский — Х. Кмох команде Чехословакии нужна была победа. После долгой борьбы (все остальные партии в турнире уже давно закончились) противники согласились на ничью, и хозяева остались с бронзой.

Регламент 
 В течение первой недели играли по две партии в день.
 Туры начинались в 9 часов утра.
 Впервые запрещались перестановки в командах. Каждый игрок сидел за определённой доской и заменять его мог только запасной. Это способствовало определению игроков, показавших лучший результат за каждой доской.

Сборные

Составы команд 
США

Кэжден, Маршалл, Дейк, Горовиц, Г. Стейнер

Польша

Рубинштейн, Тартаковер, Пшепюрка, Макарчик, П. Фридман

Чехословакия

Флор, Гильг, Рейфирж, Опоченский, Скаличка

Югославия

Видмар, Асталош, Костич, Пирц, Кёниг

Германия

Боголюбов, Ауэс, Вагнер, К. Рихтер, Хеллинг

Латвия

Матисон, Апшениек, В. Петров, Фейгин, Хазенфус

Швеция

Штальберг, Штольц, Берндтссон, Лундин

Австрия

Грюнфельд, Шпильман, Кмох, Беккер, Локвенц

Англия

Султан-Хан, Ейтс, Томас, Уинтер, Валтух

Венгрия

Э. Штейнер, Л. Штейнер, Вайда, Хаваши, Штерк

Нидерланды

Веенинк, Нотебоом, ван ден Босх, Аддикс, ван Дусбург

Швейцария

Г. Ионер, Нэгели, Циммерман, Ривьер, В. Михель

Литва

Микенас, Шейнбергас, Вистанецкис, Абрамавичюс, Луцкис

Франция

Алехин, Громер, В. Кан, Бетбедер, Дюшан

Румыния

Эрдели, Балог, Барац, Гудью, М. Векслер

Италия

Росселли, Монтичелли, Роми, Хеллман

Дания

Э. Андерсен, Круусберг, Рубен, Лие, Э. Ларсен

Норвегия

Кристофферсен, Л. Ханссен, Халворсен, Ховинд, Гулбрандсен

Испания

М. Гольмайо, Вилардебо, Солер, В. Марин, Санс Агуадо

Командные результаты

Личные результаты команд победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — А. Алехин (Франция) — 13½ из 18 (+10 −1 =7)
 Вторая доска — С. Тартаковер (Польша) — 13½ из 18 (+10 −1 =7)  Г. Штольц (Швеция) — 13½ из 18 (+10 −1 =7)
 Третья доска — В. Петров (Латвия) — 11½ из 16 (+9 −2 =5)
 Четвёртая доска — А. Беккер (Австрия) — 10½ из 14 (+10 −3 =1)
 Запасной — К. Скаличка (Чехословакия) — 10½ из 14 (+9 −2 =3)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 4-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть третья) 

Шахматные олимпиады
1931 год в шахматах
Июль 1931 года
Шахматы в Чехии
1931 год в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге